Ser przeworski - ser podpuszczkowy, zaliczany do dojrzewających, produkowany w Polsce z mleka krowiego oraz naparu z mięty i majeranku. Posiada smak delikatnie pikantny i zapach ziół.

Przeworski
Kuchnia podkarpacka